

Geografia 
 Sins – comune nel distretto di Muri (Canton Argovia – Svizzera)
 Sins – antico nome tedesco di Sent, ex comune ora frazione di Scuol, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni – Svizzera)

Altro 
 Sins – album del 2012 del gruppo musicale statunitense Charm City Devils
 Johnny Sins – attore pornografico statunitense